Zuccaro se puede referir a:

 Taddeo Zuccaro, pintor italiano; o
 Federico Zuccaro, pintor italiano, hermano menor y discípulo de Taddeo.